Vlk může být:

 vlk – český název pro některé druhy psovitých šelem rodu Canis, někdy užívaný i pro rody Cuon a Chrysocyon
 vlk (rostlina) – jednoletý neplodný výhonek
 Souhvězdí Vlka – souhvězdí na jižní obloze
 Vlk (příjmení) – více nositelů tohoto příjmení
 vlk (postava) – pohádková postava z pohádek O červené Karkulce, O kůzlátkách a dalších
 opruzenina (intertrigo) – porušení struktury pokožky v místech tření
 vlk (hračka) – dětská hračka
vlk (hutnictví), dejl či lupa (něm. die Luppe či die Kuppe) – starší výrazy pro železnou houbovitou hroudu prostoupenou struskou vzniklou při přímé redukci železné rudy

Odvozené  
 vakovlk tasmánský – pravděpodobně vyhynulý druh tasmánského vačnatce
 irský vlkodav – plemeno psa
 vlkodlak – mytický tvor či bytost
 pampevlk – jazyková hříčka, hádanka

názvy obcí
 Vlčnov – obce
 Vlkov – více obcí
 Vlkovice – obce
 Vlky – obec na Slovensku v Bratislavském kraji, okres Senec
 Vlkolínec – obec
 Vlksice – obec

Odkazy

Reference

Externí odkazy